Hana Maškova, née le  à Prague et morte le  à Vouvray, est une patineuse artistique tchécoslovaque. 
Championne d'Europe en 1968 et médaillée olympique, elle est décédée dans un accident de voiture en 1972.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 

Naissance en septembre 1949
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à Prague
Décès en mars 1972
Patineuse artistique tchécoslovaque
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Décès à 22 ans
Personnalité inhumée au cimetière de Vyšehrad
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Médaillée de bronze olympique tchécoslovaque
Championne d'Europe de patinage artistique
Mort dans un accident de la route en France
Décès en Indre-et-Loire